María Amalia de Borbón (Madrid, 10 de enero de 1779-ibidem, 22 de julio de 1798) fue una infanta de España, la cuarta de los descendientes del rey Carlos IV de España y de su esposa, la princesa María Luisa de Parma.

Biografía 
Toda su vida fue muy enfermiza y muy pequeña de estatura, lo que contribuyó a los rumores de la corte que decían que su madre tenía una maldición y por eso sus hijos eran enfermizos y tenían problemas de crecimiento. Durante su juventud se la consideró como una posible candidata para contraer matrimonio con el que años más tarde sería el rey Luis I de Etruria, aunque finalmente este escogió a su hermana menor, María Luisa, quien tenía una estatura normal. A la infanta María Amalia le afectó "tan dolorosamente la preferencia que el príncipe de Parma mostró por su hermana, que perdió, durante una grave enfermedad, de la que se rehabilitó, la vista de uno de los ojos, mientras que con el otro no ve más que el reflejo de la luz."

El 25 de agosto de 1795, cuando contaba con solo 16 años de edad, contrajo matrimonio con su tío, el infante Antonio Pascual de Borbón (quien era 24 años mayor que ella) en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Falleció muy joven, a la edad de 19 años, en el Palacio Real de Madrid, el 22 de julio de 1798, al dar a luz un bebé que falleció al poco tiempo, por lo que no hubo descendencia de este matrimonio.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos  

Fallecidas por parto
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantas de España por nacimiento
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en Madrid
Españolas del siglo XVIII